Rio Tagliamento — do nordeste de Itália

Comunas italianas 
 San Michele al Tagliamento — do Vêneto

De Friuli Veneza-Giulia 
 Camino al Tagliamento
 Morsano al Tagliamento
 Pinzano al Tagliamento
 San Martino al Tagliamento
 San Vito al Tagliamento

Desambiguações de topônimos